De Wetering (Amsterdam), voormalige molen
Bedrijventerrein De Wetering
De Wetering, zwembad in Houten